Antoine-Jean Coquebert de Montbret (1753-1825), entomologiste français ;
 Antoine Romain Coquebert de Montbret (1767-1829), naturaliste et officier français ;
 Charles Coquebert de Montbret (1755-1831), diplomate français ;
 Ernest Coquebert de Montbret (1780-1801), botaniste français ;
 Gustave Coquebert de Montbret (1804-1836), botaniste et explorateur français.